Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Roosevelt (Roosevelt County) :
Comté de Roosevelt, situé dans l'État du Montana ;
Comté de Roosevelt, situé dans l'État du Nouveau-Mexique.